

Patronymes 

 Andrew Dalzell (1742-1806) : philologue écossais;
 Kevin Dalzell (1974- ) : joueur de rugby à XV américain;
 Nelson Dalzell (1921-1989) : joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Toponyme 

 Château de Dalzell
 Dalzell, un census-designated place du  comté de Sumter en Caroline du Sud, aux États-Unis.
 Dalzell, un village des  comtés de Bureau et LaSalle dans l'Illinois, aux États-Unis.